

Cinema
I briganti – cortometraggio del 1916 diretto da Percy Nash
I briganti (The Michigan Kid) – film del 1947 diretto da Ray Taylor
I briganti – film del 1983 diretto da Giacinto Bonacquisti

Fumetti 
I briganti - fumetto realizzato da Magnus

Letteratura
I briganti – romanzo storico del XV secolo cinese
I briganti – fumetto italiano di Magnus tratto dall'omonimo romanzo cinese

Musica
I briganti –  opera di Saverio Mercadante

Pagine correlate 
Briganti (disambigua)